Teilo steht für:

 Teilo (Heiliger), keltischer Heiliger

Teilo ist der Familienname folgender Personen:

 Andrew Teilo, walisischer Schauspieler